jack (wtyczka)
 lazy jack
 black jack – gra karciana
 JACK – profesjonalny serwer dźwięku dla systemów Linux i MacOS X